

Населені пункти та їхні частини
 Радзеюв — місто в Радзейовському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Радзеюв — гміна в Радзейовському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Радзеюв — село в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства
 Радзеюв — село в гміні Ренська Весь Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Радзеюв — частина міста Рибник в Сілезькому воєводстві
 Радзеюв — частина села Братуциці в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Радзеюв — частина села Вжемпя в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства

Примітки